Georg Muffat (1653–1704), een Duits orgelcomponist
 Camille Muffat (1989–2015), een Frans zwemster